Chandpur kan syfta på följande:

 Chandpur, stad i Bangladesh
 Chandpur District, distrikt i Bangladesh
 Chandpur, Uttar Pradesh, stad i Indien